El Diez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Diez, Nuevo León, Linares, 
 El Diez, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar